Тьемоко Гаран Куяте (; 27 апреля 1902, Сегу, Французский Судан (ныне Мали) — 4 июля 1944, Маутхаузен, Третий рейх) — деятель западноафриканского антиколониального движения, панафриканист, считается одним из первых африканских коммунистов и одной из влиятельных фигур африканской диаспоры в метрополии в 1920-х и 1930-х годов.

Биография

Литература 
 Philippe Dewitte. Les Mouvements nègres en France, 1919—1939. 1985
 Samuel Same Kolle. Naissance et paradoxes du discours anthropologique africain. 2007
 Catherine Coquery-Vidrovitch. Des victimes oubliées du nazisme: Les noirs et l'Allemagne dans la première moitié du XXe siècle. 2007

Коммунисты Франции
Участники французского движения Сопротивления
Умершие в концлагере Маутхаузен
Революционеры Франции
Революционеры Мали
Члены Французской коммунистической партии
Журналисты Франции
Журналисты Мали